La formula molecolare C2H6O2 può indicare:
 Glicole etilenico
 Metossimetanolo

Formule molecolari